SMS „Prinz Eugen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine:
 SMS „Prinz Eugen” – okręt pancerny typu Kaiser Max z lat 60. XIX wieku
 SMS „Prinz Eugen” – okręt pancerny typu Kaiser Max z lat 70. XIX wieku
 SMS „Prinz Eugen” – pancernik typu Tegetthoff z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów